Diferente Flow es el álbum debut de Travy Joe, lanzado en 2004 por Un-Sin Records y distribuido por Universal Music Latino. El álbum estuvo producido totalmente por Lutek, y contó con la participación de Henry Crespo, Manny el Ungido, Alejandro Andino, Orta García, Yanrymond y José de Paula, además de sus compañeros de grupo, The Christian Rappers.

Promoción y lanzamiento 
Luego de trabajar junto a Chris y Shinny Girl como The Christian Rappers, en 2003, Travy Joe inicia su carrera como solista, cantando en algunos proyectos colaborativos como La Reunión (2002) de Lutek y Da Flavor (2002) de DJ Blessing. Consecuente a esto, anuncia su álbum debut como solista titulado Diferente Flow luego de su participación en Resurrección de Lutek.

Con el sencillo «Dicen que no soy» junto a Henry Crespo, se promocionó este álbum. La canción contó con un vídeo oficial dirigido por Héctor "El Flaco" Figueroa, y en el mismo, aparecían Lutek, Maso y Orta García.

Lista de canciones

Notas 

 La canción «Dicen que no soy» junto a Henry Crespo es una nueva versión de la participación de Travy Joe en el álbum Da Flavor (2002) de DJ Blessing.
 En el álbum Mi Diario Vivir (2006) de Travy Joe, aparece una remezcla de este álbum realizada por Lutek titulada «Diferente Flow Mix».

Referencias 

Álbumes debut de 2004
Álbumes de reguetón
Álbumes en español
Álbumes de Travy Joe
Álbumes debut